Piotr Bolesta Kozłowski
 Piotr Kozłowski (ur. 1955) – polski polityk, leśnik, poseł na Sejm II kadencji
 Piotr Kozłowski (ur. 1961) – polski polityk, przedsiębiorca, poseł na Sejm IV kadencji
 Piotr Kozłowski (ur. 1965) – polski aktor
 Piotr Kozłowski – polski profesor nauk biologicznych, pracownik naukowy Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN
 Piotr Kozłowski – polski profesor nauk medycznych, pracownik naukowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii
 Piotr Kozłowski – polski hokeista na trawie

Przypisy